Ояси́о может относиться к:
 Оясио — морское течение в северной части Тихого океана.

Корабли, названные в честь этого течения 
 «Оясио» — японский эскадренный миноносец периода Второй мировой войны.
 «Оясио» — японская дизель-электрическая подводная лодка 1960-х годов.
 «Оясио» — серия японских неатомных подводных лодок.
 «Оясио» — головная лодка одноимённого типа.